Yasunia är ett släkte av lagerväxter. Yasunia ingår i familjen lagerväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lagerväxter
Yasunia